Der Grand Prix de Tennis de Lyon 2009 war ein Tennisturnier, welches vom 26. Oktober bis 1. November 2009 in Lyon stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2009 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurde in Wien die Bank Austria TennisTrophy sowie in Sankt Petersburg die St. Petersburg Open gespielt, die genau wie der Grand Prix de Tennis de Lyon zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Titelverteidiger im Einzel war Robin Söderling, der in diesem Jahr nicht am Turnier teilnahm. Im Finale gewann Ivan Ljubičić gegen den Lokalmatadoren Michaël Llodra in zwei Sätzen mit 7:5 und 6:3. Für Ljubičić war es der erste Titel im laufenden Jahr sowie sein neunter Titel insgesamt auf der ATP Tour. Im Doppel waren Michaël Llodra und Andy Ram die Titelverteidiger, sie nahmen jedoch in diesem Jahr nicht mehr gemeinsam am Turnier teil. Im rein französischen Finale gewannen Julien Benneteau und Nicolas Mahut gegen Arnaud Clément und Sébastien Grosjean in zwei Sätzen mit 6:4 und 7:66. Für Mahut war es der erste Doppel-Titel in Lyon, während es für Benneteau, nach seinem Sieg 2006 zusammen mit Arnaud Clément, bereits der zweite Titel war.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 650.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 575.250 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 24. bis 26. Oktober 2009 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 31 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 30 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 33 kB)

ATP World Tour 2009
Tennisturnier in Lyon